

Astronomia 
 B7 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 B7 – codice vettore IATA di Uni Air

Musica 
 B7 – accordo musicale di Si settima dominante secondo la notazione inglese
 B7 – album di Brandy del 2020

Altro 
 B7 – formato standard ISO 216 per la carta